Давор Божинович  (; 27 декабря 1961, Пула, СР Хорватия) — хорватский политик, дипломат, чиновник, бывший министр обороны Республики Хорватии, министр внутренних дел Хорватии с 9 июня 2017 года.

Биография 
Окончил факультет политических наук Загребского университета, там получил степень бакалавра, магистра и доктора наук. В 1987 году становится советником Республиканского секретариата народной обороны Хорватии. В 1990 году был назначен председателем Призывной комиссии при Министерстве обороны. С 1994 года — старший советник Департамента консульских дел Министерства иностранных дел Хорватии. В 1994—1996 годах работает советником посольства Хорватии в Софии (Болгария). В 1997—1999 годах — советник посольства Хорватии в Сараево (Босния). 1997—1999 годах — заместитель начальника и начальник отдела соседних стран в Министерстве иностранных дел в ранге министра-советника; 1999 году — помощник министра иностранных дел в ранге посла. 2000 год — координатор связей с СРЮ Министерства иностранных дел в ранге посла. 2001 год — временный поверенный в делах Посольства Республики Хорватии в Белграде. 2002 год — посол Хорватии в Сербии и Черногории. 2004 год — глава Канцелярии Президента Хорватии. 2005 год — посол Хорватии в качестве главы представительства Хорватии в НАТО. В сентябре 2008 года назначается государственным секретарём по вопросам европейской интеграции. В июле 2009 года был назначен государственным секретарём по политическим вопросам. В марте 2010 года был назначен специальным посланником премьер-министра Хорватии для Юго-Восточной Европы. С декабря 2010 года по декабрь 2011 года — министр обороны.

С 9 июня 2017 года — министр внутренних дел Хорватии.

Автор книги «Взаимный переход НАТО — ЕС — Юго-Восточная Европа» (2010 г.) и соавтор книги «НАТО — евро-атлантическая интеграция» (2008 г.)

Преподаёт на факультете политических наук Загребского университета, в Дипломатической академии МИД и Военном колледже им. Иосифа Елачича.

Женат, имеет двоих детей. Владеет английским и болгарским языками.

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны Хорватии

Политики Хорватии
Дипломаты Хорватии
Выпускники Загребского университета
Послы Хорватии в Югославии
Министры внутренних дел Хорватии
Министры обороны Хорватии